Suore di Nostra Signora del Santo Rosario, di Pont-de-Beauvoisin - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore di Nostra Signora del Santo Rosario, di Rimouski - congregazione religiosa di diritto pontificio